Benedix ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Benedix (* 1993), deutscher Radsportler
 Bernd Benedix (1943–2013), deutscher Bildhauer
 Erich Heinz Benedix (1914–1983), deutscher Botaniker und Mykologe
 Georg Benedix (1876–1970), deutscher Sportfunktionär
 Gode Benedix (* 1962), deutscher Schauspieler
 Hugo Benedix (1836–1917), deutscher Theaterschauspieler

 Roderich Benedix (1811–1873), deutscher Dramatiker
 Thomas Benedix, Teil des Produzententeams Pan-Pot, DJ und Tontechniker
 Ursula Benedix (1922–2014), deutsche Politikerin

Siehe auch:
 Benedicks
 Bendix